Всеукраинская перепись населения (2001)
 Всеукраинская перепись населения (2020)